Mărgineni peut désigner :

 Mărgineni, une commune roumaine du județ de Neamț
 Mărgineni, une commune roumaine du județ de Bacău

 Mărgineni, un village de la commune roumaine de Săliștea, dans le județ d'Alba
 Mărgineni, un village de la commune roumaine de Hârseni, dans le județ de Brașov
 Mărgineni, un village de la commune roumaine de Valea Mare, dans le județ de Vâlcea
 Mărgineni-Slobozia, un village de la ville roumaine de Scornicești, dans le județ de Olt
 Mărgineni de Jos, un village de la commune roumaine de Filipeștii de Târg, dans le județ de Prahova
 Mărgineni de Sus, un village de la commune roumaine de Dărmănești, dans le județ de Dâmbovița